Symbol est une police d’écriture créée par Adobe et disponible sur les imprimantes PostScript, dont la LaserWriter d’Apple de 1985. Elle comprend les lettres grecques majuscules et minuscules sans accents, des symboles mathématiques courants ainsi que quelques autres symboles.

Jeu de caractères

Bibliographie 
 

Police d'écriture